Щекотово — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области.

Расположена в 48 км к востоку от города Острова и в 4 км к северу от волостного центра, деревни Шики.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 8 человек.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)